El Distrito Judicial de Ucayali es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Pucallpa y su competencia se extiende a toda la Región Ucayali y la provincia de Puerto Inca que pertenece al Distrito judicial de Huánuco - Pasco. 

Fue creada por Ley N.º 25147 y se instaló el 17 de abril de 1993 bajo la presidencia de Alberto Fujimori.

Consta de dos Salas Mixtas.

Corte Superior de Justicia de Ucayali 
La Corte Superior de Justicia de Ucayali es el máximo órgano jurisdiccional de justicia del distrito Judicial de Ucayali con ámbito en la Región homónima, tiene su sede en la ciudad de Pucallpa, Perú. 

El sede tuvo durante la estadía del juez superior Ramiro de Valdivia Cano varias denuncias de irregularidad y corrupación por parte de los magistrados, los medios han llamado como "El Paraíso de los Amparos y Hábeas Corpus". En el 2015 la Sala Plena del Distrito Judicial eligió como juez superior a Federik Randolp Rivera Berrospi.

Referencias

Véase también 
Poder Judicial del Perú
Gobierno regional de Ucayali

Enlaces externos 
Información sobre el distrito Judicial de Ucayali

Distritos judiciales de Perú
Edificios y estructuras de Pucallpa